Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 58 dans le monde.

 Route fédérale 58 en Allemagne
 Route 58 en Ontario, Canada
 Route 58A en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 Route européenne 58
 Route principale 58 en Finlande
  dans certains départements, France
 Route 58 en Islande
 Route régionale 58 en Tunisie
  dans certains pays